Makino bezeichnet:

 (6606) Makino, Asteroid
 Makino Furaisu Seisakujo, japanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Makino Film Productions
 Makino, die Pflanzengattung Mitrastemon 
 Makino (Shiga), Stadt in der japanischen Präfektur Shiga, 2005 eingemeindet nach Takashima (Shiga)
 Makino River in Neuseeland

Makino ist der Familienname folgender Personen:

 Makino Eiichi (1878–1970), japanischer Jurist
 Jan Makino (* 1976), deutsch-polnischer Synchronsprecher
 Kanta Makino (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Keisuke Makino (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Naoki Makino (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Makino Masahiro (1908–1993), japanischer Filem-Regisseur 
 Makino Nobuaki (1861–1949), japanischer Politiker
 Makino Shin’ichi (1896–1936), japanischer Schriftsteller
 Satoru Makino (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Makino Shin’ichi (1896–1936), japanischer Schriftsteller
 Shinji Makino (* 1976), japanischer Fußballspieler

 Tadasuke Makino (* 1997), japanischer Automobilrennfahrer
 Makino Tomitarō (1862–1957), japanischer Botaniker
 Tomoaki Makino (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yui Makino (* 1986), japanische Synchronsprecherin und Sängerin
 Yukio Makino (* 1980), japanischer Segler

Makino ist der Name des japanischen Klans Makino (Klan):

 Makino Yasunari (1555–1609), japanischer Samurai
 Makino Chikashige (1654–1668), japanischer Daimyō
 Makino Hideshige (1724–1734), japanischer Daimyō
 Makino Sadamichi (1742–1749), japanischer Daimyō
 Makino Sadanaga (1781–1784), japanischer Daimyō
 Makino Tadakiyo (1798–1801), japanischer Daimyō
 Makino Tadamasa (1840–1843), japanischer Daimyō
 Makino Tadayuki (1862–1863), japanischer Daimyō
 Makino Nobuaki (1861–1949), japanischer Politiker
 Makino Kazushige, japanischer Politiker
 Makino Tadaatsu (1870–1935), japanischer Politiker